Granny (personage), een personage van de Looney Tunes
Granny (computerspel), een computerspel uit 2017
The Granny, een Amerikaanse film uit 1995

Zie ook 
 Granny smith, een Australisch appelras